Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 2007 прошёл 19 и 20 марта 2007 года в городе Сен-Гальмье, департамент Луара, Франция.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте как среди мужчин, так и среди женщин, победила команда Эфиопии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности